Ярак

 Ярак (село, Чувашия) — посёлок в Чувашии, .
 Ярак (село, Сербия) — село в Сербии.

Схожие 
 Бачки-Ярак — город в Сербии.
 Ашага-Ярак — село в Дагестане, Россия.
 Юхари-Ярак — село в Дагестане, Россия.
 Ярак-су — приток Аксая, Ярак-су.

См. также 
 ЯРАК